Die Sulfide in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse II dieser Systematik. Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse aus den Unterklassen 2 (Sulfidminerale) und 3 (Sulfosalze).

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

02 Sulfidminerale

02.00 Sulfidminerale ohne Klassifikationsnummer

02.00.00 Chalkosingruppe

02.00.00 Nickelingruppe

02.00.00 Pyritgruppe

02.00.00 Silicide

02.00.00 Sulfide

02.00.00 Sulfosalze – As, Sb

02.00.00 Sulfosalze – Bi

02.00.00 Sulfosalze – Sb

02.00.00 Sulfosalze – Sn

02.00.00 Sulfosalze – Te

02.00.00 Telluride

02.00.00 Telluride, S

02.01 Sulfide – einschließlich Selenide und Telluride – mit der Zusammensetzung AmXp, mit m:p > 3:1

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.02 Sulfide – einschließlich Selenide und Telluride – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p = 3:1

02.02.01 Dyskrasitgruppe

02.02.02 Domeykitgruppe

02.02.03

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.03 Sulfide – einschließlich Selenide und Telluride – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p = 5:2

02.03.01

02.03.02

02.03.03

02.03.04

02.03.05 Shanditgruppe

02.03.06

02.03.07

02.04 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung Am Bn Xp, mit (m+n):p=2:1

02.04.01 Akanthitgruppe

02.04.02

02.04.03 Uytenbogaardtitgruppe

02.04.04

02.04.05

02.04.06 Stromeyeritgruppe

02.04.07 Chalkosingruppe (Formel: Cu2-x S)

02.04.08

02.04.09

02.04.10

02.04.11

02.04.12

02.04.13

02.04.14

02.04.15

02.04.16

02.04.17

02.04.18

02.04.19

02.04.20

02.04.21

02.04.22

02.05 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=3:2

02.05.01

02.05.02

02.05.03

02.05.04

02.05.05 Thalcusitgruppe

02.05.06 Argyroditgruppe

02.05.07

02.05.08

02.05.09

02.05.10

02.05.11

02.06 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung Am Bn Xp, mit (m+n):p=4:3

02.06.01

02.06.02 Joséitgruppe (Trigonal: R3m)

02.06.03 Kochkaritgruppe

02.06.04 Genkinitgruppe

02.06.05

02.06.06

02.06.07

02.07 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=9:8

02.07.01 Pentlanditgruppe (isometrisch: Fm3m)

02.07.02

02.07.03

02.07.04

02.07.05

02.07.06

02.08 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=1:1

02.08.01 Galenit-Gruppe (isometrisch: Fm3m)

02.08.02 Sphaleritgruppe (Isometrisch: F43m)

02.08.03

02.08.04

02.08.05 Cooperitgruppe

02.08.06

02.08.07 Wurtzitgruppe (Hexagonal: P63mc)

02.08.08

02.08.09

02.08.10

02.08.11 Nickelingruppe (Hexagonal: P63/mmc)

02.08.12 Covellingruppe

02.08.13

02.08.14

02.08.15

02.08.16

02.08.17

02.08.18

02.08.19

02.08.20 Tsumoitgruppe (Trigonal: P3m1)

02.08.21

02.08.22 Realgargruppe

02.08.23

02.08.24

02.08.25

02.09 Sulfide – einschließlich Selenide und Telluride – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=1:1

02.09.01 Chalkopyritgruppe (Tetragonal: I42d)

02.09.02 Stannitgruppe (Tetragonal: I42m) A2BCS-Typ

02.09.03 Mawsonitgruppe

02.09.04 Germanitgruppe

02.09.05

02.09.06

02.09.07

02.09.08 Talnakhitgruppe

02.09.09

02.09.10

02.09.11

02.09.12

02.09.13 Cubanitgruppe

02.09.14

02.09.15

02.09.16

02.09.17 Caswellsilveritgruppe

02.09.18

02.09.19 Bartonitgruppe

02.10 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=3:4

02.10.01 Linneitgruppe (Isometrisch: Fd3m)

02.10.02 Wilkmanitgruppe

02.10.03

02.10.04

02.10.05

02.11 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=2:3

02.11.01 Auripigmentgruppe

02.11.02 Stibnitgruppe (Orthorhombisch: Pbnm)

02.11.03

02.11.04

02.11.05

02.11.06

02.11.07 Tetradymitgruppe (Trigonal: R3m)

02.11.08

02.11.09

02.11.10

02.11.11

02.11.12

02.11.13

02.11.14

02.12 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=1:2

02.12.01 Pyritgruppe (Isometrisch: Pa3)

02.12.02 Markasitgruppe (Orthorhombisch: Pnnm)

02.12.03 Cobaltitgruppe (Kubische oder pseudokubische Kristalle)

02.12.04 Arsenopyritgruppe (monoklin: P21/c (Pseudo-orthorhombisch))

02.12.05

02.12.06

02.12.07 Costibitgruppe (Orthorhombische Cobaltarsenide oder -antimonide)

02.12.08

02.12.09

02.12.10 Molybdänitgruppe

02.12.11

02.12.12

02.12.13 Krenneritgruppe

02.12.14 Melonitgruppe (Trigonal: P3m1) AX2-Typ

02.12.15

02.12.16

02.12.17 Skutteruditreihe

02.12.18

02.13 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – Oxisulfide

02.13.01

02.13.02

02.13.03

02.13.04

02.14 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden Hydroxyl- oder Hydratisierte Sulfide

02.14.01

02.14.02

02.14.03

02.14.04

02.14.05

02.14.06

02.14.07

02.14.08

02.15 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – Chloride

02.15.01

02.15.02 Djerfisheritgruppe

02.15.03

02.15.04

02.15.05

02.15.06

02.15.07

02.16 Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit verschiedenen Formeln

02.16.01

02.16.02

02.16.03

02.16.04

02.16.05

02.16.06

02.16.07

02.16.08

02.16.09

02.16.10 Chrisstanleyitgruppe

02.16.11

02.16.12

02.16.13

02.16.14

02.16.15

02.16.16

02.16.17

02.16.18

02.16.19 Palladseitgruppe

02.16.20

02.16.21

02.16.22

02.16.23

03 Sulfosalze

03.01 Sulfosalze mit dem Verhältnis z/y > 4 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.01.01 Colusitgruppe (Isometrisch: P43n) mit Cu und V

03.01.02

03.01.03

03.01.04 Kylindritgruppe

03.01.05

03.01.06

03.01.07 Polybasitgruppe

03.01.08 Pearceitgruppe

03.01.09

03.01.10

03.01.11

03.01.12

03.01.13

03.02 Sulfosalze mit dem Verhältnis z/y = 4 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.02.01

03.02.02 Luzonitgruppe

03.02.03

03.02.04 Stephanitgruppe

03.02.05 Hauchecornitgruppe, komplexe Nickelsulfide (Tetragonal: P4/nnn oder I4/mmm)

03.02.06

03.02.07

03.02.08

03.02.09

03.02.10

03.03 Sulfosalze mit dem Verhältnis 3 < z/y < 4 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.03.01

03.03.02

03.03.03

03.03.04

03.03.05

03.03.06 Tetraedritgruppe (Isometrisch: I43m)

03.03.07

03.04 Sulfosalze mit dem Verhältnis 3 > z/y und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.04.01 Proustitgruppe

03.04.02 Xanthokongruppe

03.04.03 Seligmannitgruppe

03.04.04 Lapieitgruppe

03.04.05 Aikinitgruppe (Orthorhombisch, enthält Pb, Cu, Bi, und S)

03.04.06

03.04.07

03.04.08

03.04.09

03.04.10

03.04.11

03.04.12

03.04.13

03.04.14

03.04.15 Lillianitgruppe (Orthorhombisch, mit der Zusammensetzung AmBnS6 mit A=Pb, Ag, Mn und B=Sb, Bi)

03.04.16

03.04.17

03.04.18

03.05 Sulfosalze mit dem Verhältnis 2,5 < z/y < 3 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.05.01

03.05.02

03.05.03

03.05.04

03.05.05

03.05.06

03.05.07

03.05.08

03.05.09 Cosalitgruppe

03.05.10

03.05.11

03.05.12

03.05.13

03.05.14

03.05.15

03.06 Sulfosalze mit dem Verhältnis 2,0 < z/y < 2,49 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [By Cz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.06.01

03.06.02

03.06.03

03.06.04

03.06.05

03.06.06

03.06.07

03.06.08

03.06.09

03.06.10

03.06.11

03.06.12

03.06.13

03.06.14

03.06.15

03.06.16

03.06.17

03.06.18

03.06.19

03.06.20 Fülöppitgruppe (monoklin: C2/c enthält Pb, Sb)

03.06.21

03.06.22

03.06.23

03.07 Sulfosalze mit dem Verhältnis z/y = 2 und der Zusammensetzung (A+)i(A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.07.01 Matilditgruppe

03.07.02

03.07.03

03.07.04

03.07.05

03.07.06

03.07.07

03.07.08 Sartoritgruppe

03.07.09 Galenobismutitgruppe

03.07.10 Simonitgruppe

03.07.11

03.07.12

03.07.13

03.07.14

03.07.15

03.07.16

03.07.17

03.07.18

03.07.19

03.07.20

03.08 Sulfosalze mit dem Verhältnis 1 < z/y < 2 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.08.01 Zinkenitgruppe

03.08.02 Cuprobismutit-Serie

03.08.03

03.08.04

03.08.06

03.08.07

03.08.08

03.08.09

03.08.10 Pavonitgruppe (monoklin: C/2c, bismuthaltige Sulfosalze)

03.08.11

03.08.12

03.08.13

03.08.14

03.08.15

03.08.16

03.08.17

03.09 Sulfosalze mit dem Verhältnis z/y = 1 und der Zusammensetzung (A+)i (A2+)j [ByCz], A = Metalle, B = Halbmetalle, C = Nichtmetalle

03.09.01

03.09.02

Weblinks 
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 02 Sulfide Minerals und 03 Sulfide Minerals

Dana
Minerale